Harboøre (plaats), plaats in Denemarken
 Harboøre (parochie), parochie in Denemarken